Брен-сюр-ле-Марш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 80 км на північ від Нанта, 37 км на південний захід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 103 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 250,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Брен-сюр-ле-Марш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брен-сюр-ле-Марш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн